Götterstein steht für Megalithen
 Götterstein von Seehausen, Sachsen-Anhalt
 Götterstein (Wimsheim) bei Pforzheim